Die Prudential Hong Kong Tennis Open 2015 waren ein Damen-Tennisturnier in Hongkong im Rahmen der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 12. bis zum 18. Oktober 2014 zeitgleich zu den Generali Ladies Linz 2015 und den Tianjin Open 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 10. bis 11. Oktober 2015 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze zur Teilnahme am Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Hongkong